Arginone ima više značenja:
 Arginone, Bologna
 Arginone, Rovigo